Пласитас де Отеро има више значења:

 Пласитас де Отеро (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пласитас де Отеро (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику